Csehország
 Otín, település a Jihlavai járásban
 Otín, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Otín, Jindřichův Hradec településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Otín, Klatovy településrésze a Klatovyi járásban
 Otín, Luka nad Jihlavou településrésze a Jihlavai járásban
 Otín, Planá településrésze a Tachovi járásban